Села:
 Підгора — Полтавська область, Кобеляцький район
 Підгора — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Теребовлянський район